

Matematyka 
 promień figury
 promień grafu – pojęcie z zakresu teorii grafów
 promień krzywizny krzywej
 promień wodzący – współrzędna we współrzędnych biegunowych

Fizyka i chemia fizyczna 
 W znaczeniu geometrycznym
 promień atomowy
 promień jonowy
 promień Larmora – promień toru, wzdłuż którego wirują cząstki dookoła magnetycznych linii sił
 promień Schwarzschilda – pojęcie z ogólnej teorii względności 
 promień van der Waalsa
 promień walencyjny
 promień świetlny
 promień zwyczajny i promień nadzwyczajny – w kryształach dwójłomnych
 zielony promień – fenomen z zakresu optyki atmosferycznej
 promień łączący
 promień krytyczny – odległość dobrej zrozumiałości między mikrofonem a źródłem dźwięku

Astronomia 
 promień równikowy i promień biegunowy planety
 promień Ziemi
 promień Słońca

Inne 
 Promień – miesięcznik gimnazjalny w II RP
 Organizacja Promień – polska organizacja postępowo-niepodległościowa z początku XX wieku
 Spółdzielnia Inwalidów Promień w Biłgoraju
 promień płetwy
 Promień Żary – polski klub piłkarski
 Promień Mońki – polski klub piłkarski
 Promień Mosty – polski klub piłkarski

Zobacz też